

Grabow – città nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Grabow – frazione del comune di Möckern nella Sassonia-Anhalt
 Grabow – frazione del comune di Heiligengrabe nel Brandeburgo
 Grabow – frazione del comune di Kümmernitztal nel Brandeburgo
 Grabow – località della frazione di Lünow del comune di Roskow nel Brandeburgo
 Grabow – località della frazione di Haseloff-Grabow del comune di Mühlenfließ nel Brandeburgo

Grabow, oggi Grabów nad Prosną – città nel voivodato della Grande Polonia
 Grabow, oggi Grabów – comune rurale nel voivodato di Łódź